

Patronyme
Climent est un patronyme d'origine catalane porté par :
Eliseu Climent (né en 1940), promoteur culturel de la région de Valence, en Espagne ;
Juan Costa Climent (né en 1965), homme politique espagnol ;
 Luís Climent (né en 1966), pilote de rallyes espagnol ;
Ricardo Costa Climent (né en 1972), homme politique espagnol ;
Carles Fages de Climent (1902-1968), écrivain de langue catalane ;
James Climent, activiste français.

Toponyme
On retrouve également le nom « Climent » dans divers toponymes de Catalogne :
Sant Climent de Llobregat, dans la province de Barcelone ;
Sant Climent Sescebes, dans la province de Gérone ;

Monuments
Église Sant Climent de Taüll, édifice roman situé dans la province de Lérida en Catalogne

Voir aussi
 

 

Homonymie de patronyme